De FA Cup 1988–1989 was de 108ste editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 18 november 1988. Het toernooi eindigde op zaterdag 20 mei 1989 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Joseph Worrall. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Liverpool, dat in de finale met 3–2 te sterk was voor stadgenoot Everton. Het beslissende doelpunt kwam in de verlenging op naam van aanvaller Ian Rush.

Tijdens de halve finale tussen Liverpool en Nottingham Forest op 15 april 1989 vond de Hillsboroughramp plaats waarbij 96 doden vielen, de wedstrijd werd in de zesde minuut gestaakt en op 7 mei overgedaan, waarbij Liverpool won.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1989
 Football League Cup 1988/89
 Engels voetbalkampioenschap 1988/89

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1988/89